Chamaesomatidae är en familj av mångfotingar. Chamaesomatidae ingår i ordningen vinterdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chamaesomatidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinterdubbelfotingar
Chamaesomatidae